

Азия

Африка

Европа

Океания

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Примечания

Ссылки 
 Rulers.org

2021
2021 год в политике